Карл Райнхольд Купфер (, ; 1872—1935) — латвийский учёный-ботаник немецкого происхождения.

Биография 
Родился в Кишинёве в семье врача. В 1883—1886 годах учился в немецкой школе Грива-Земгаллен Курляндской губернии; затем — в Николаевской гимназии в Либаве (1886—1889). С 1889 года учился на физико-математическом факультете Дерптского университета; окончил Юрьевский университет в 1893 году кандидатом ботаники и кандидатом математики.

В 1894—1915 годах преподавал геометрию в Рижском политехническом институте. В 1921—1930 годах преподавал ботанику в Институте Гердера в Риге, с 1927 года — профессор. 

Занимался полевыми исследованиями флоры Латвии и Эстонии, став одним из пионеров изучения здешней природы и её охраны. Был вице-председателем, затем с 1921 г. председателем Рижского общества естествоиспытателей. Собрал гербарий прибалтийской флоры объёмом около 26000 листов (до 1200 видов), который ныне хранится в Ботаническом музее Латвийского университета.

Главной областью научных интересов Купфера была география растений. Его монография «Основы ботанической географии восточнобалтийских земель» (; 1922) стала важным источником по ботанической регионалистике.

Умер в Риге.

Примечания

Литература 
 Императорский Тартуский Университет. Купфер Карл Рейнхольд. Студенческое дело
 Императорский Тартуский Университет. Купфер Карл Рейнхольд. Студенческие сочинения

Ссылки 
 Биография 

Выпускники Либавской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Императорского Дерптского университета
Преподаватели Рижского политехнического института (Российская империя)
Ботаники Латвии
Персоналии:Даугавпилс